Jméno a příjmení Zdeněk Kudrna má více nositelů:

 Zdeněk Kudrna (motocyklový závodník) (1946–1982) – československý motocyklový závodník, reprezentant v ploché dráze a ledové ploché dráze
 Zdeněk Kudrna (ekonom) (* 19??) – český ekonom, působí na Univerzitě Salcburk